АДС  — многозначная аббревиатура:

 Архангельская духовная семинария
 АДС (автомат двухсредный специальный) — российский автомат.
 Анатоксин дифтерийно-столбнячный
 Автобус дальнего следования
 Аварийно-диспетчерская служба
 Аппаратура дальней связи